De massastart mannen op de Nederlandse kampioenschappen schaatsen afstanden 2022 werd gereden op zondag 31 oktober 2021 in ijsstadion Thialf te Heerenveen.

Er stonden 28 mannen aan de start. Titelverdediger was Arjan Stroetinga, die echter gestopt was met schaatsen. Bart Hoolwerf won de eindsprint en werd zijn opvolger.

Uitslag 

mannen massastart
2022